Fourneaux est un nom commun pluriel de «  », ou un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Fourneaux (Creuse), ancienne commune française du département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui intégrée à Vidaillac
 Fourneaux (Loire), commune française du département de la Loire en région Rhône-Alpes
 Fourneaux (Manche), commune française du département de la Manche en région Normandie
 Fourneaux (Savoie), commune française du département de la Savoie, en région Rhône-Alpes

Voir aussi 
 Fourneaux-le-Val, commune française  du département du Calvados en région Normandie
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France